Тяпино — деревня в составе Гагинского сельсовета Гагинского района Нижегородской области.

Деревня располагается на левом берегу реки Пьяны около впадения в неё Новаженки.

Известные уроженцы 
 Вавилин, Иван Николаевич (1926—2008) — Герой Социалистического Труда.

Примечания 

Населённые пункты Гагинского района